Le terme défense côtière peut avoir différente signification :
 En écologie, la défense côtière décrit les moyens mis en œuvre pour lutter contre l'érosion du littoral et les submersions marines, accentuées par le réchauffement climatique, notamment du fait de la hausse du niveau de l'Océan ;
 Pour la marine militaire le terme défense côtière est lié à la protection des côtes du territoire national et des eaux territoriales, particulièrement pour contrer un débarquement à l'aide de navires mais aussi de l'artillerie côtière.